Cobbold ist der Familienname folgender Personen:

 Cameron Cobbold, 1. Baron Cobbold (1904–1987), britischer Bankier und Politiker
 David Lytton-Cobbold, 2. Baron Cobbold (1937–2022), englischer Adeliger und Mitglied des House of Lords
 Henry Lytton-Cobbold (* 1962), englischer Adeliger
 Nevill Cobbold (1863–1922), englischer Fußballspieler
 Thomas Spencer Cobbold (1828–1886), englischer Arzt und Zoologe

Siehe auch:
 Baron Cobbold
 Cobbold-Kommission
 Cobold
 Cobolt
 Kobold (Begriffsklärung)
 Kobolt